

События 
 Присоединение округа Салуццо (Пьемонт) к Франции.
 Народное восстание в Гиени против откупщиков соли (габелеров). Жестоко подавлено войсками.
 1548, 1550 — Законы короля Фердинанда о возвращении церкви всех её земельных владений.
 Победа германских католических князей и Карла V над Шмалькальденским союзом протестантских князей.
 26 июня — заключение Бургундского договора.
 Всем «чешским братьям» предложено отказаться от принадлежности к братствам или покинуть Чехию.
 1548—1572 — Король Польши и Литвы (до 1569) Сигизмунд II Август.
 Решением собора Филипп Колычев избран игуменом Соловецкого монастыря.
март — первый Казанский поход Ивана IV Васильевича Грозного.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1548 году
 29 сентября — Вильгельм V Виттельсбах, герцог Баварии.
 Бруно, Джордано Филиппе — итальянский философ и поэт.
 Мандер, Карел ван — поэт, писатель и художник Западной Фландрии.
 Скамоцци, Винченцо — архитектор итальянского ренессанса.
 Стевин, Симон — фламандский математик, инженер.
 Суарес, Франсиско — испанский философ и политический мыслитель.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1548 году
 1 апреля — Сигизмунд I Старый, великий князь литовский, король польский.
 Куаухтлатоатцин, Хуан Диего — святой Римско-Католической Церкви, мирянин, ацтек.
 Парр, Екатерина — шестая жена короля Англии Генриха VIII.
 Писарро, Гонсало — испанский конкистадор.
 Сумаррага, Хуан де — испанский священник, миссионер, монах ордена францисканцев, первый епископ Мексики.

См. также

Примечания